Думнагуал III () (ум. ) — король Альт Клута (Стратклайда) с 754 года.

Биография 
Согласно «Харлеанским генеалогиям», Дамнагуал был сыном короля Альт Клуита Теудебура.

Согласно сообщению Симеона Даремского, король пиктов Энгус мак Фергус, объединившись с англами под командованием короля Нортумбрии Эдберта, в 746 году вторгся в Альт Клут. Вначале союзникам способствовала удача. 1 августа они захватили крепость Дан-Британн и заставили бриттов заключить с ними договор. Однако 11 августа армия Энгуса и Эдберта была разбита где-то между Оуанией и Ниванбиригом. Это поражение вынудило Энгуса отказаться от всех планов по завоеванию Стратклайда. Имя короля Альт Клута не упомянуто, но считается, что в этот период мог править Думнагуал.

Согласно «Анналам Камбрии», Дамнагуал умер в 760 году, после чего Альт Клут оказался либо под пиктским, либо совместным англо-пиктским управлением. Согласно «Анналам Камбрии», около 760 (757) года произошла очередная  в которой, как считается, Ноуи в союзе с правителем Поуиса Элиседом ап Гуилогом нанёс поражение армии Мерсии. Возможно, что Фернвайл также участвовал в этом разгроме мерсийцев. В той битве доблестно погиб храбрый воин Дивнуал ап Теудур, возможно тут нужно иметь в виду правителя Стратклайда Думнагуала.

Домнагуал был последним бриттским королём Альт Клута, о правлении которого упоминают исторические источники. Его ближайшие преемники, по большей части, известны только по именам.

Примечания

Брак и дети 
Имя жены Дамнагуала неизвестно. Дети:
 Эугейн II (ум. 780), король Альт Клуита с 760

Литература 
  (переиздание: )

Ссылки 
 Annales Cambriae
 Harleian genealogy 5

Правители Европы VIII века
Короли Стратклайда